«Взбесившийся автобус» — советский фильм 1990 года, снятый на основе захвата автобуса с детьми в Орджоникидзе (теперь Владикавказ) в 1988 году. Премьера состоялась 1 сентября 1991 года.

Сюжет 
Орджоникидзе, 1988 год. Павел Мелкоянц и Джафар угоняют пассажирский автобус с городского автовокзала. В последний момент Джафар отказывается ехать вместе с Павлом и выходит из автобуса. Павел забирает своих сообщников Жилу и Молчуна, затем супругу Тамару, которая не в курсе преступных планов мужа. Они подъезжают к городской типографии, где на экскурсии находится группа детей с учительницей. Вышедших из типографии ребят приглашают в автобус, якобы для того, чтобы доставить в школу.

Тем временем милиция сообщает по служебной связи об угоне автобуса (о захвате детей пока никто не подозревает). Угнанный автобус замечен местными сотрудниками КГБ, услышавшими по радиостанции своего служебного автомобиля сообщение УВД. Полковник госбезопасности Орлов решает «помочь родственной организации».

Автобус выезжает на площадь перед зданием местного исполкома. Преступники замечают следующую за ними «Волгу» и Мелкоянц обстреливает её, водитель ранен осколками стекла.

Ммилиция, внутренние войска оперативно оцепляют площадь. Подъезжают пожарные машины и «скорая помощь». По требованию террористов они получают рацию для разговора с «представителем власти» — полковником Орловым. Тамара, не желающая участвовать в террористическом акте, выходит из автобуса и передаёт Орлову ультиматум бандитов, сообщает о количестве террористов, захваченных детей и о том, что в автобусе находятся оружие, канистры с бензином и взрывчатка. В случае стрельбы автобус может взорваться вместе с заложниками.

Террористы выдвигают свои требования: два миллиона долларов, миллион рублей золотом и полёт на самолёте в государство без дипломатических отношений с СССР. Автобус должен въехать в самолёт. Власти СССР согласовывают детали. Согласие получено; но самолёт, который может забрать такой автобус, может взлететь только с аэродрома в Минеральных Водах, куда и приходится ехать почти 6 часов колонной из автомобилей ГАИ (в одном из них — полковник Орлов и Тамара), подразделения внутренних войск, пожарных и «скорой помощи». За колонной устремляются автомобили с многочисленными родителями и родственниками заложников.

По пути преступники решают забрать с собой сидящего в тюрьме сообщника Виктора и отпускают взамен Эвелину, одну из малолетних заложниц; однако заключённый, которому осталось лишь несколько месяцев до освобождения, отказывается ехать с террористами.

По дороге преступники решают лететь в Пакистан, который поддерживает афганских моджахедов и не выдаёт военнопленных. Они не знают, что у Пакистана есть соглашение с СССР о выдаче преступников. МИД связывается с послом в Пакистане, но один из бандитов отказывается от этой идеи («Прокрутят динамо, посадят в Кабуле и пришьют как духов»). Как вариант рассматривают ЮАР, который отклоняют из-за расовых предрассудков, и Чили, от которого также отказываются из-за проходящих демонстраций против режима Пиночета, и решают лететь в Израиль, с которым у СССР нет официальных отношений. МИД предлагает бандитам Финляндию, но Мелкоянц отвечает категорическим отказом и настаивает на Израиле.

Тем временем полковник Орлов отдаёт приказ остановить машины с родителями, но разъярённые родственники сталкивают машину ГАИ в пропасть. По приказу Орлова дорогу перекрывают внутренние войска.

Колонна с автобусом въезжает на лётное поле аэропорта Минеральные Воды. Им предоставлен тяжёлый транспортный самолёт Ил-76.

Автобус загоняют в грузовой отсек Ил-76ТД, доставлены требуемые бандитами автоматы Калашникова, бронежилеты, наручники, мешки с деньгами. Дети обменены на экипаж — теперь лётчики, пристёгнутые наручниками к штурвалам в кабине, и полковник Орлов — их заложники. Учительница не успевает выйти со своим классом, её задерживает Седой и пытается изнасиловать. Орлов мешает ему, преступники избивают его, надевают наручники и подвешивают руки к лебёдке.

Самолёт летит в Израиль. Террористы решают отпраздновать это событие, пригласив Тамару и учительницу, выпить и потанцевать. Один из преступников с автоматом находится в кабине возле экипажа. Учительницу пытаются изнасиловать. Орлов вступает в драку с Жилой, в итоге отстояв честь женщины.

Самолёт приземляется в аэропорту Тель-Авива. Переводчик провожает преступников через оцепление и журналистов к автомобилю, где они изъявляют желание «ехать в лучший отель Тель-Авива, обязательно с пятью звёздами, фонтаном и садом». Вместо этого преступники доставлены в тюрьму. Местные власти принимают решение передать террористов в СССР. По запросу дипломатов прилетает Ту-134 с сотрудниками спецслужб.

Вся компания вновь оказывается в том же Ил-76, но уже под конвоем. Самолёт летит обратно в СССР и совершает посадку в Москве, где преступников увозят в милицейских машинах.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария и режиссёры: Георгий Натансон, Николай Кривомазов, Давид Маркиш.
 Оператор: Вадим Семеновых.
 Художники: Александр Гиляревский, Николай Терехов.
 Композитор: Евгений Дога.

Съёмки 
Натурные съёмки первой половины фильма (в том числе и сцены взятия детей в заложники) были выполнены за 26 дней во Владикавказе, там, где и произошли реальные события. Планировалось, что съёмки некоторых сцен будут проходить в Израиле, но вместо них режиссёру пришлось Тель-Авив заменить Москвой. Израильский МИД снимали в гостинице «Россия», аэропорт «Бен-Гурион» — в Шереметьево.

Критика 
Реальный прототип Павла Мелкоянца — героя Игоря Бочкина — Павел Якшиянц, уже находясь в тюрьме Златоуста, посмотрел фильм (до середины), и тот ему не понравился. В 1998 году, давая интервью корреспонденту «Челябинского рабочего» Ольге Айзенберг, Якшиянц заявил: «Нас изобразили извергами, хотя наша „вооружённая банда“ была на самом деле автобусной бригадой автотранспортного предприятия города Орджоникидзе».

Примечания

Ссылки 
 Взбесившийся автобус // Энциклопедия отечественного кино
 

Детективные фильмы СССР
Фильмы-боевики СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы, основанные на реальных авиационных происшествиях и инцидентах
Исторические фильмы о 1980-х годах
Фильмы о терроризме
Фильмы СССР 1990 года
Фильмы на русском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях